Иоанн II — епископ Иерусалимский (387—417).
 Иоанн II (?—520) — патриарх Константинопольский (518—520).
 Иоанн II (?—535) — папа римский (533—535).
 Иоанн II (?—819) — архиепископ Арля (811—819).
 Иоанн II (ум. 919) — герцог Неаполитанский в 915—919 годах, сын герцога Неаполитанского Григория IV.
 Иоанн II (Проклятый; ?—994) — князь Салерно (983—994), основатель княжеской династии.
 Иоанн II (?—1089) — митрополит Киевский и всея Руси, святитель.
 Иоанн II (ум. 1186) — архиепископ Великоновгородский и Псковский (с 1165); святой Русской церкви
 Иоанн II (ум. 1214) — епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский, Суздальский и Владимирский.
 Иоанн II — князь Московский и великий князь Владимирский (1353—1359)
 Иоанн II (Жан II Добрый; 1319—1364) — второй король Франции из дома Валуа (1350—1364).
 Янус (король Кипра) (Иоанн (Жан) II Кипрский; 1375—1432) — король Кипра (1398—1432), Армении и Иерусалима (1398—1432).
 Иоанн II (1418—1458) — король Кипра и номинальный князь Антиохии (1432—1458). Сын короля Кипра Януса.
 Иоанн II — император абиссинский (1872—1889).

 Иоанн II Великий Комнин (1262/1263—1297) — трапезундский император (1280—1297).
 Иоанн II Дука (?—1318) — правитель Фессалии (1303—1318).
 Иоанн II Комнин (1087—1143) — византийский император (1118—1143).
 Иоанн II Кресценций (?—1012) — римский патриций из рода Кресценциев. Контролировал назначение римских пап.
 Иоанн II Мелис (? — 505) — патриарх Александрийский (496—505), монофизит.
 Иоанн II Орсини (?—1335) — граф Кефалинии и Закинфа (1323—1324), царь Эпира (1323—1335).
 Иоанн II Платин — экзарх Равенны (687—702).
 Иоанн Павел II — папа римский.

 См. также 
 Иоанн I
 Иоганн II